La saison 1998-1999 est la deuxième édition de la Coupe continentale de hockey sur glace.

Premier tour

Groupe A 
Il se déroule du 18 au 20 septembre 1998 à Lyon.

Groupe B 
Il s'est déroulé à Jaca en Espagne.

Groupe C 
Il s'est déroulé à Novi Sad.

Groupe D 
Il s'est déroulé à Nowy Targ.

Groupe E 
Il s'est déroulé à Bucarest.

Groupe F 
Il s'est déroulé à Miercurea Ciuc.

Deuxième tour

Groupe G 
Il s'est déroulé à Amiens.

Groupe H 
Il s'est déroulé à Poprad.

Groupe J 

Il s'est déroulé à Novopolotsk.

Groupe K 

Il s'est déroulé à Cardiff.

Groupe L

Groupe M

Demi-finale 
Les tournois se déroulent du 13 au 15 novembre 1998.

Groupe N 
Il s'est déroulé au Eisstadion an der Brehmstraße de Düsseldorf.

Groupe O 
Il s'est déroulé à Ambri.

Groupe P 
Il s'est déroulé à Iaroslavl.

Finale 

Elle se déroule du 27 au 29 décembre 1998 à Košice. Le HC Ambri-Piotta remporte l'épreuve.

Meilleurs joueurs 
Meilleur gardien : Miroslav Šimonovič (Košice).
Meilleur défenseur : Dmitri Riabykine (Omsk).
Meilleur attaquant : Oleg Petrov (Ambri-Piotta).
Effectif vainqueur - HC Ambrì-Piotta
 Gardien de but : Pauli Jaks
 Défenseurs : Fredy Bobillier, Ivan Gazzaroli, Tiziano Gianini, Leif Rohlin, Edgar Salis, Bruno Steck
 Attaquants : Mattia Baldi, Krister Cantoni, Manuele Celio, Nicola Celio, Paul DiPietro, Ryan Gardner, Vjeran Ivanković, Oleg Petrov, Franz Steffen, Claude Verret, Theo Wittmann, Thomas Ziegler
 Entraîneur : Larry Huras
|}

Liens externes 
La Coupe continentale 1998-1999 sur hockeyarchives.info

Notes 

Coupe continentale de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1997
Hockey sur glace en 1998
Sport à Košice
Hockey sur glace M2